12″ steht für:
 12 Sekunden
 12 Zoll (Einheit)
 12-Zoll-Single, siehe Single (Musik) #Maxi-Single